Venable est un patronyme porté par :

 Ally Venable (née en 1999), guitariste et chanteuse américaine.
 Evelyn Venable (1913-1993), actrice américaine.
 James L. Venable, compositeur de musiques de films américain.
 Noe Venable (née en 1976), auteur compositeur américaine.
 Rick Venable (né en 1968), producteur, scénariste et réalisateur américain.